Любимов, Лев:
 Любимов, Лев Дмитриевич (1902—1976) — журналист, писатель, искусствовед, автор воспоминаний, публицист.
 Любимов, Лев Львович (1936—2021) — российский экономист, публицист.